Joseph Zahradniczek ist der Name folgender Personen:

* Joseph Zahradniczek der Ältere  (1813–nach 1850), österreichischer Radierer und Lithograf
 Joseph Zahradniczek der Jüngere (1822–1844), österreichischer Landschaftsmaler, Lithograf und Grafiker